|-
| 5401 Minamioda || 1989 EV || 6 martie 1989 ||  || , 
|-
| 5402 Kejosmith ||  || 27 octombrie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5403 Takachiho || 1990 DM || 20 februarie 1990 ||  || , 
|-
| 5404 Uemura ||  || 15 martie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 5405 Neverland || 1991 GY || 11 aprilie 1991 ||  || , 
|-
| 5406 Jonjoseph ||  || 9 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
|  || 1992 AX || 4 ianuarie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 5408 Thé || 1232 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5409 Saale || 1962 SR || 30 septembrie 1962 ||  || F. Börngen
|-
| 5410 Spivakov || 1967 DA || 16 februarie 1967 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 5411 Liia ||  || 2 ianuarie 1973 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5412 Rou ||  || 25 septembrie 1973 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 5413 Smyslov ||  || 13 martie 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5414 Sokolov ||  || 11 septembrie 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5415 Lyanzuridi ||  || 3 octombrie 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5416 Estremadoyro ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 5417 Solovaya || 1981 QT || 24 august 1981 || Kleť || 
|-
| 5418 Joyce ||  || 29 august 1981 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5419 Benua ||  || 29 septembrie 1981 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 5420 Jancis ||  || 15 mai 1982 || Palomar || E. F. Helin, E. M. Shoemaker, P. D. Wilder
|-
| 5421 Ulanova ||  || 14 octombrie 1982 ||  || L. V. Juravliova, L. G. Karacikina
|-
| 5422 Hodgkin ||  || 23 decembrie 1982 || Nauchnij || L. G. Karacikina
|-
| 5423 || 1983 DC || 16 februarie 1983 || Kleť || 
|-
| 5424 Covington ||  || 12 octombrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5425 Vojtěch ||  || 20 septembrie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
|  || 1985 DD || 16 februarie 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 5427 Jensmartin || 1986 JQ || 13 mai 1986 ||  || 
|-
| 5428 ||  || 13 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5429 ||  || 25 ianuarie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 5430 Luu ||  || 12 mai 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5431 Maxinehelin || 1988 MB || 19 iunie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5432 Imakiire || 1988 VN || 3 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 5433 Kairen ||  || 10 noiembrie 1988 || Chiyoda || T. Kojima
|-
| 5434 || 1989 ES || 6 martie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5435 Kameoka ||  || 21 ianuarie 1990 ||  || 
|-
|  || 1990 DK || 20 februarie 1990 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5437 ||  || 26 februarie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5438 Lorre || 1990 QJ || 18 august 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5439 Couturier || 1990 RW || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5440 Terao || 1991 HD || 16 aprilie 1991 ||  || 
|-
| 5441 ||  || 8 mai 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5442 Drossart ||  || 12 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5443 Encrenaz ||  || 14 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5444 Gautier ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5445 Williwaw ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5446 Heyler ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5447 Lallement ||  || 6 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5448 Siebold || 1992 SP || 26 septembrie 1992 ||  || 
|-
| 5449 ||  || 28 octombrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 5450 Sokrates || 2780 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5451 Plato || 4598 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5452 || 1937 NN || 5 iulie 1937 ||  || C. Jackson
|-
| 5453 Zakharchenya ||  || 3 noiembrie 1975 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 5454 Kojiki ||  || 12 martie 1977 ||  || , 
|-
| 5455 Surkov ||  || 13 septembrie 1978 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 5456 Merman ||  || 25 aprilie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5457 Queen's ||  || 9 octombrie 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 5458 Aizman ||  || 10 octombrie 1980 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 5459 Saraburger ||  || 26 august 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5460 Tsénaatʼaʼí || 1983 AW || 12 ianuarie 1983 || Anderson Mesa || 
|-
| 5461 Autumn ||  || 18 aprilie 1983 || Anderson Mesa || 
|-
| 5462 ||  || 21 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5463 Danwelcher || 1985 TO || 15 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5464 Weller ||  || 7 noiembrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5465 Chumakov ||  || 9 septembrie 1986 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 5466 Makibi ||  || 30 noiembrie 1986 ||  || , 
|-
| 5467 || 1988 AG || 11 ianuarie 1988 ||  || , 
|-
| 5468 Hamatonbetsu || 1988 BK || 16 ianuarie 1988 || Kagoshima || , 
|-
| 5469 ||  || 21 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5470 Kurtlindstrom ||  || 28 ianuarie 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5471 Tunguska ||  || 13 august 1988 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 5472 || 1988 RR || 13 septembrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 5473 Yamanashi || 1988 VR || 5 noiembrie 1988 ||  || , 
|-
| 5474 Gingasen ||  || 3 decembrie 1988 ||  || , 
|-
|  || 1989 QO || 26 august 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
|  ||  || 2 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
|  ||  || 27 octombrie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5478 Wartburg ||  || 23 octombrie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 5479 Grahamryder ||  || 30 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 5480 ||  || 23 decembrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 5481 Kiuchi || 1990 CH || 15 februarie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 5482 || 1990 DX || 27 februarie 1990 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 5483 Cherkashin ||  || 17 octombrie 1990 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 5484 Inoda ||  || 7 noiembrie 1990 ||  || T. Urata
|-
| 5485 Kaula ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5486 ||  || 31 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 5487 ||  || 18 octombrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 5488 Kiyosato ||  || 13 noiembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 5489 Oberkochen ||  || 17 ianuarie 1993 ||  || , 
|-
| 5490 Burbidge || 2019 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5491 Kaulbach || 3128 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5492 Thoma || 3227 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5493 Spitzweg || 1617 T-2 || 24 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5494 Johanmohr ||  || 19 octombrie 1933 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 5495 Rumyantsev ||  || 6 septembrie 1972 ||  || L. V. Juravliova
|-
|  || 1973 NA || 4 iulie 1973 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5497 Sararussell || 1975 SS || 30 septembrie 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 5498 Gustafsson ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 5499 ||  || 29 septembrie 1981 || Haute Provence || Haute Provence
|-
| 5500 Twilley || 1981 WR || 24 noiembrie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-